Iván Fernández – atleta spagnolo
Iván Fernández – pallavolista portoricano